Ensor bezeichnet:
 (2819) Ensor, ein Asteroid des Hauptgürtels

Ensor ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Ensor (* 1949), irischer Rugby-Union-Spieler
 Beatrice Ensor (1885–1974), britische Reformpädagogin und Theosophin
 James Ensor (1860–1949), belgischer Maler und Zeichner

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ensor (Kentucky), im Daviess County
 Ensor (Tennessee), im Putnam County
 Ensor Park, im Putnam County, Tennessee

Sonstiges:
 Ensor Hollow Branch, Fließgewässer im Putnam County, Tennessee